Abruzzo est le nom italien de la région des Abruzzes.

On retrouve le mot Abruzzo dans les titres d'article suivants :

 San Valentino in Abruzzo Citeriore et Schiavi di Abruzzo, des communes de la région des Abruzzes ;
 Cerasuolo d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo et Montepulciano d'Abruzzo rosso, des vignobles de la région des Abruzzes ;
 Patate degli altipiani d'Abruzzo, une appellation de pomme de terre cultivée de la région des Abruzzes ;
 Abruzze ultérieure et l'Abruzze citérieure, des anciennes subdivisions italiennes ;
 Région ecclésiastique d'Abruzzes-Molise, une subdivision ecclésiastique italienne ;
 Tour des Abruzzes et le Critérium des Abruzzes, des épreuves cyclistes ;
 Aéroport des Abruzzes, un aéroport international situé dans la ville de Pescara ; 
 Le syndrome d'Abruzzo-Erickson, une maladie génétique